Grover Cleveland (1837-1908) – dwudziesty drugi (1885-89) i dwudziesty czwarty (1893-97) prezydent USA
 Cleveland – hrabstwo w Wielkiej Brytanii (Anglia) istniejące w latach 1974–1996
 Cleveland – dzielnica w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, leżąca w gminie Ealing

Miejscowości w USA:
 Cleveland – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Cleveland – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
 Cleveland – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Charlotte
 Cleveland – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie White
 Cleveland – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Cleveland – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Cleveland – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
 Cleveland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Cleveland – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Cleveland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Cleveland – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Cleveland – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee
 Cleveland – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Bradley
 Cleveland – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Liberty
 Cleveland – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Emery
 Cleveland – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Russell
 Cleveland – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Cleveland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Cleveland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Cleveland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Cleveland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Fulton
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Miller
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Whitley
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rowan
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Cleveland (ang. Cleveland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
 Cleveland (ang. Cleveland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Cleveland (ang. Cleveland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
 Cleveland (ang. Cleveland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Cleveland (ang. Cleveland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cleveland (ang. Cleveland County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Cleveland (ang. Cleveland County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Cleveland (ang. Cleveland County) – w stanie Oklahoma

Okręty:
 Krążowniki typu Cleveland
 USS "Cleveland"